Die Pukka Pies UK Championship 2009 waren ein Snookerturnier, das vom 5. bis 13. Dezember 2009 in Telford ausgetragen wurde.

Preisgeld

Finalrunde 

* Dott gab wegen Krankheit auf

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 23. bis 30. November 2009 in Prestatyn statt.

Century Breaks

Einzelnachweise 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Telford